Криворо́това — жіноча форма слов'янського прізвища Криворотов. Також прізвище Криворотов в родовому відмінку однини.

Відомі носії 
 Криворотова Любов Олексіївна (1949) — українська бандуристка і композитор, народна артистка України.
 Колос-Криворотова Лідія Олексіївна (1952) — українська бандуристка, народна артистка України.